Marcelo Barrios puede referirse a:
Marcelo Tomás Barrios Vera, tenista chileno 
Marcelo Barrios Andrade, militante chileno del FPMR